Csehország
Pastviny, község az Ústí nad Orlicí-i járásban
Pastviny, Hranice város településrésze a Chebi járásban